Speckhewer ist der Familienname folgender Personen:

 Dietrich Speckhewer († 1666), Bürgermeister von Aachen
 Dietrich Joseph Speckhewer (1659–1714), Bürgermeister von Aachen